Partito Progressista è un nome usato da partiti politici di vari Stati in diversi periodi storici.

Europa
 Alleanza dei Progressisti – coalizione elettorale attiva in Italia dal 1994 al 1995
 Partito Progressista (Danimarca) – attivo in Danimarca dal 1972
 Partito del Progresso (Norvegia) – attivo in Norvegia dal 1973
 Partito Progressista (Islanda) – attivo in Islanda dal 1916
 Partito Progressista (Spagna) – attivo in Spagna nel XIX secolo
 Partito Progressista dei Lavoratori – attivo a Cipro dal 1926
 Partito Progressista Democratico Sammarinese – attivo a San Marino dal 1990 al 2001
 Partito Progressista Martinicano – attivo in Martinica dal 1958
 Partito Progressista Nazionale (Finlandia) – attivo in Finlandia dal 1918 al 1951
 Partito Progressista Serbo – attivo in Serbia dal 2008
 Partito Progressista Tedesco – attivo in Germania dal 1861 al 1884
 Partito Progressista Unionista di Avanguardia – attivo nell'Irlanda del Nord dal 1972 al 1978
Volt Europa

Portogallo
 Partito del Progresso (Portogallo) – attivo in Portogallo alla fine del XIX secolo
 Nuovo Partito Progressista (Portogallo) – attivo in Portogallo dal 1876 al 1910

Africa
 Partito del Progresso (Ghana) – attivo in Ghana dal 1969 al 1972
 Partito del Progresso Gabonese – attivo in Gabon dal 1990
 Partito dell'Unità e del Progresso – attivo in Guinea dal 1993
 Partito Progressista Democratico – attivo in Malawi dal 2005
 Partito Democratico Progressista – attivo in Tunisia dal 2001 al 2012
 Partito Progressista Ciadiano – attivo in Ciad dal 1947 al 1973
 Partito Progressista Congolese – attivo nel Congo Francese dal 1945 al 1957
 Partito Progressista Nigeriano – attivo in Nigeria dal 1946
 Partito Progressista Popolare (Gambia) – attivo in Gambia dal 1959
 Partito Progressista Swazilandese – attivo in Swaziland dal 1929

Sudafrica 
 Partito Democratico Progressista (Transkei) – attivo nel Transkei dal 1981 al 1986
 Partito Progressista (Colonia del Capo) – attivo nella Colonia del Capo britannica dagli anni 1890 al 1910
 Partito Progressista (Sudafrica) – attivo in Sudafrica dal 1959 al 1975
 Partito Progressista Riformista – attivo in Sudafrica dal 1975 al 1977
 Partito Progressista Federale – attivo in Sudafrica dal 1977 al 1989

Asia
 Partito Democratico Progressista (Taiwan) – attivo a Taiwan dal 1986
 Partito Progressista (Israele) – attivo in Israele dal 1948 al 1961
 Partito Progressista (Singapore) – attivo a Singapore dal 1947 al 1956
 Partito Progressista Popolare (Malesia) – attivo in Malaysia dal 1953
 Partito Progressista Sabah – attivo in Malaysia dal 1994
 Partito Progressista Unificato – attivo in Corea del Sud dal 2011

America
 Nuovo Partito Progressista (Porto Rico) – attivo a Porto Rico dal 1967
 Partito Democratico Progressista (Paraguay) – attivo in Paraguay dal 2007
 Partito Progressista (Brasile) – attivo in Brasile dal 2003
 Partito Progressista (Cile) – attivo in Cile dal 2009
 Partito Progressista Popolare (Guyana) – attivo in Guyana dal 1950
 Partito Progressista Unito – attivo in Antigua e Barbuda dal 1992

Canada
 Partito Laburista-Progressista – attivo in Canada dal 1943 al 1959
 Partito Progressista del Canada – attivo in Canada dal 1914 al 1930
 Partito Progressista Conservatore del Canada – attivo in Canada dal 1942 al 2003

Stati Uniti
 Partito Progressista (Stati Uniti d'America 1912) – attivo negli Stati Uniti dal 1912 al 1916
 Partito Progressista (Stati Uniti d'America 1924) – attivo negli Stati Uniti dal 1924 al 1946
 Partito Progressista (Stati Uniti d'America 1948) – attivo negli Stati Uniti dal 1948 al 1955

Oceania
 Partito Progressista – partito politico della Nuova Zelanda
 Partito del Progresso Popolare (Papua) – attivo in Papua Nuova Guinea dal 1968
 Partito Progressista Popolare (Saint Lucia) – attivo a Saint Lucia dal 1950 al 1964

Vanuatu
 Partito Progressista Melanesiano – attivo nelle Vanuatu dal 1998
 Partito Progressista Popolare (Vanuatu) – attivo nelle Vanuatu dal 2001

Pagine correlate
 Nuovo Partito Progressista
 Partito del Progresso
 Partito Progressista Democratico
 Partito Democratico Progressista
 Partito Progressista Nazionale
 Partito Progressista Popolare